Гварамадзе — грузинская фамилия.
 Гварамадзе, Вахтанг Николаевич (род. 1928) — советский футболист.
 Гварамадзе, Давид Акакиевич (род. 1969) — грузинский футболист.
 Гварамадзе, Иване (1831—1912) — грузинский католический священник, педагог, этнограф, публицист и общественный деятель.
 Гварамадзе, Таваз-Кадыр-Мамац Гули-оглы (1849—1919) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.